Uzunoğlu est un nom propre turc qui peut faire référence à :

Étymologie 
Uzunoğlu est formé de Uzun, adjectif, prénom et nom de famille turc qui signifie « long », et du suffixe -oğlu qui signifie « fils de ». Uzunoğlu a donc le sens de « fils du grand (homme) » ou « fils d'Uzun ».

Variante 
La forme Uzunoglu peut apparaître dans les pays non turcophones qui ne possèdent pas le ğ (g doux) dans leur alphabet.

Patronyme 

  ou Bahattin Uzunoğlu (1923-1989), homme politique turc ;
  (1982-), footballeur turc ;
  (1939-2014), écrivain turc ;
 Yekta Uzunoğlu ou Yekta Geylani en kurde (1953-), écrivain, traducteur, médecin, militant des droits de l'homme et entrepreneur kurde de Turquie.

Voir aussi 
 -oğlu, suffixe à valeur patronymique des noms de familles turcs qui signifie « fils de ».

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc